Birthday (The Beatles), lied van The Beatles uit 1968
 Birthday (Katy Perry), lied van Katy Perry uit 2014
 Birthday (Idaly), een lied van Idaly in samenwerking met Emms uit 2019
 Verjaardag, Engelse betekenis van birthday